Der Mannschaftswettkampf mit dem Armeegewehr über 4 Distanzen bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm wurde am 29. Juni auf der Kaknäs skjutbanor ausgetragen.

Geschossen wurde über die Distanzen 200, 400, 500 und 600 Meter. Pro Distanz gab jeder Schütze 15 Schüsse ab.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Armeegewehr vier Distanzen Mannschaft